Hamer ou Hämer, peut désigner :

Patronymes 

 Alain Hamer (1965-), arbitre international luxembourgeois de football ;
 Ben Hamer (1987-), footballeur anglais évoluant au poste de gardien de but ;
 Bent Hamer (1956-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma norvégien ;
 Dean Hamer (1951-), médecin américain ;
 Eberhard Hamer (1932-), économiste allemand ;
 Eugénie Hamer (1865-19?), journaliste et militante pacifiste belge ;
 Jean Jérôme Hamer (1916-1996), cardinal belge ;
 John Hamer (1984-), patineur britannique ;
 Julia Hamer (1971-), catcheuse (lutteuse professionnelle) britannique ;
 Markoesa Hamer (1985-), actrice néerlandaise ;
 Nigel Hamer (1949-), militant politique québécois ;
 Robert Hamer (1911-1963), réalisateur, scénariste, monteur et producteur britannique ;
 Ryke Geerd Hamer (1935-2017), médecin, devenu une personnalité controversée de la médecine non conventionnelle ;
 Steve Hamer (1973-), joueur américain de basket-ball.

Autres 
 Les Hamers, un peuple d'Éthiopie ;
 Le hamer, la langue de ce peuple ;
 Hamer, ville de l'Idaho aux États-Unis ;
 Hamer Guitars, fabricant de guitares électriques ;
 Hamer, un woreda d'Éthiopie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme